Der IBEX 35 (Iberia Index) ist ein Aktienindex, der die 35 wichtigsten spanischen Unternehmen umfasst. Eingeführt wurde der Index am 14. Januar 1992. Die Indexbasis liegt bei 3.000 Punkten per 31. Dezember 1989. Es handelt sich im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex, Dividenden fließen nicht in den Index ein.

Berechnung 
Die Zusammensetzung des IBEX 35 wird von der Madrider Börse „Sociedad de Bolsas S.A“ halbjährlich (Juni und Dezember) überprüft. In den spanischen Leitindex aufgenommen werden die Unternehmen, die in der Überprüfungsperiode den größten Börsenumsatz aufweisen und die zudem die folgenden zwei Kriterien erfüllen: Erstens muss die Kapitalisierung des Unternehmens 0,3 Prozent über der durchschnittlichen Kapitalisierung des IBEX 35 liegen und zweitens sollten die Aktien an mindestens einem Drittel der betrachteten Tage gehandelt worden sein.

Technisch gesehen ist der Index ein Kursindex, der nach der Marktkapitalisierung (auf Streubesitz-Basis) gewichtet wird. Der Index wird nicht um Dividendenzahlungen bereinigt. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der Handelszeit von 9:00 bis 17:30 MEZ jede Sekunde aktualisiert.

In seiner Zusammensetzung wird der IBEX 35 von den Sektoren Finanzen, Telekommunikation und Energie dominiert. Sie stellten Ende Oktober 2010 die fünf größten Indexmitglieder, die zusammen für 68,5 Prozent der Indexkapitalisierung aufkamen. Dazu zählten der ehemalige Staatsmonopolist Telefónica, die beiden Großbanken Banco Santander und BBVA, der Versorger Iberdrola sowie der Ölkonzern Repsol. Trotz dieser Ungleichgewichtung wird der Index gerade von Zertifikateanbietern als Basiswert für zahlreiche Produkte verwendet.

Der Indexwert (angegeben als I) des IBEX 35-Index wird nach folgender Formel berechnet:

Geschichte

Historischer Überblick 

Der spanische Leitindex IBEX 35 wurde am 14. Januar 1992 eingeführt und bis zum 31. Dezember 1986 auf einen Schlussstand von 2.201,00 Punkten zurückgerechnet. Die Indexbasis liegt bei 3.000 Punkten per 31. Dezember 1989.

Meilensteine in der Entwicklung waren der 26. Dezember 1996, als der Index mit 5.101,76 Punkten erstmals über der 5.000-Punkte-Marke schloss, und der 24. März 1998, als er den Handel mit 10.093,92 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 10.000 Punkten beendete. Bis zum 6. März 2000 stieg der IBEX auf einen Schlussstand von 12.816,80 Punkten. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 12. März 2003 auf einen Tiefststand von 5.452,40 Punkten. Das war ein Rückgang seit März 2000 um 57,5 Prozent.

Der 12. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 begann der IBEX wieder zu steigen. Am 8. November 2007 beendete der Aktienindex den Handel mit 15.945,70 Punkten auf einem Allzeithoch. Seit dem Tiefststand im März 2003 beträgt der Gewinn 192,5 Prozent. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der IBEX wieder zu sinken. Ab Herbst 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auf die Realwirtschaft aus. In Folge brachen die Aktienkurse weltweit ein.

Am 9. Oktober 2008 schloss der Index mit 9.902,90 Punkten wieder unter der Grenze von 10.000 Punkten. Im Zuge der Krise stieg die Volatilität des Index. Am 10. Oktober 2008 erlitt er mit 9,14 Prozent den größten Tagesabsturz in der Geschichte. Einen neuen Tiefststand erzielte der IBEX am 9. März 2009, als er den Handel mit 6.817,40 Punkten beendete. Seit dem 8. November 2007 entspricht das einem Rückgang um 57,2 Prozent. Den höchsten Kursanstieg erlebte der IBEX am 10. Mai 2010 (14,44 Prozent) aufgrund des Beschlusses zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Der 9. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 6. Januar 2010 stieg er um 79,3 Prozent auf einen Schlussstand von 12.222,50 Punkten.

Die Eurokrise ab 2010 und die Abschwächung der globalen Konjunktur ab 2011 führten zu einem Kurseinbruch des IBEX 35. Am 24. Juli 2012 schloss der spanische Leitindex bei 5.956,30 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit dem 1. April 2003. Der Verlust seit dem Höchststand am 6. Januar 2010 liegt bei 51,3 Prozent und seit dem Allzeithoch am 8. November 2007 bei 62,6 Prozent. Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die Schrumpfung der spanischen Wirtschaft und die Lage der Unternehmen. Am 11. Januar 2013 schloss der IBEX 35 bei 8.664,70 Punkten und damit um 45,5 Prozent höher als am 24. Juli 2012.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des IBEX 35.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1987 zurückgerechneten IBEX 35.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1987 zurückgerechneten IBEX 35.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1987 zurückgerechneten IBEX 35.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des IBEX 35 seit 1987.

Zusammensetzung 
Der IBEX 35 setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: Dezember 2020):

Siehe auch 
 :Kategorie:Unternehmen im IBEX
 IBEX Medium Cap
 IBEX Small Cap

Weblinks 
 Index an der Bolsa de Madrid
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Spanien)
Abkürzung